Finalesi – abitanti di Finale Emilia
Finalesi – abitanti di Finale Ligure